Arbēla kan syfta på följande platser:

Irak 

 Arbil, provinshuvudstad,

Jordanien 

 Irbid (guvernement), guvernementshuvudort, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Jordanienförgreningar